Dit is een lijst van planetoïden 119201-119300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119201 - || 2001 QL126 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119202 - || 2001 QN128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119203 - || 2001 QU128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119204 - || 2001 QV128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119205 - || 2001 QN141 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119206 - || 2001 QW145 || 25 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119207 - || 2001 QB149 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119208 - || 2001 QJ156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119209 - || 2001 QC159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119210 - || 2001 QF160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119211 - || 2001 QD161 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119212 - || 2001 QY166 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119213 - || 2001 QF168 || 25 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119214 - || 2001 QS173 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119215 - || 2001 QX188 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119216 - || 2001 QO191 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119217 - || 2001 QV200 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119218 - || 2001 QV210 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119219 - || 2001 QJ211 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119220 - || 2001 QL211 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119221 - || 2001 QS214 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119222 - || 2001 QD219 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119223 - || 2001 QB220 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119224 - || 2001 QE223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119225 - || 2001 QM223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119226 - || 2001 QB224 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119227 - || 2001 QD226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119228 - || 2001 QZ226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119229 - || 2001 QV232 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119230 - || 2001 QV236 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119231 - || 2001 QQ238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119232 - || 2001 QA239 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119233 - || 2001 QZ243 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119234 - || 2001 QL255 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119235 - || 2001 QP261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119236 - || 2001 QO271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119237 - || 2001 QE275 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119238 - || 2001 QL277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119239 - || 2001 QY277 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119240 - || 2001 QF278 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119241 - || 2001 QQ282 || 19 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119242 - || 2001 QL286 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119243 - || 2001 QZ288 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119244 - || 2001 QL290 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119245 - || 2001 QD293 || 26 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119246 - || 2001 QH295 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119247 - || 2001 QX296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (119248) Corbally || 2001 RS10 || 10 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 119249 - || 2001 RR14 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119250 - || 2001 RR15 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119251 - || 2001 RE20 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119252 - || 2001 RD21 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119253 - || 2001 RL24 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119254 - || 2001 RL28 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119255 - || 2001 RP28 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119256 - || 2001 RW28 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119257 - || 2001 RN34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119258 - || 2001 RK39 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119259 - || 2001 RC44 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119260 - || 2001 RB45 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119261 - || 2001 RG48 || 11 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119262 - || 2001 RQ49 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119263 - || 2001 RG51 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119264 - || 2001 RZ55 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119265 - || 2001 RJ56 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119266 - || 2001 RA58 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119267 - || 2001 RZ65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119268 - || 2001 RC67 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119269 - || 2001 RK68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119270 - || 2001 RU72 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119271 - || 2001 RB76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119272 - || 2001 RG77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119273 - || 2001 RX78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119274 - || 2001 RY79 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119275 - || 2001 RR81 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119276 - || 2001 RS83 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119277 - || 2001 RZ88 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119278 - || 2001 RG91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119279 - || 2001 RV91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119280 - || 2001 RW92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119281 - || 2001 RQ98 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119282 - || 2001 RK100 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119283 - || 2001 RV100 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119284 - || 2001 RR101 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119285 - || 2001 RR107 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119286 - || 2001 RD109 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119287 - || 2001 RU110 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119288 - || 2001 RZ124 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119289 - || 2001 RW125 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119290 - || 2001 RA127 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119291 - || 2001 RK132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119292 - || 2001 SR1 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119293 - || 2001 SB2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119294 - || 2001 SV7 || 18 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119295 - || 2001 SV9 || 18 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119296 - || 2001 SD10 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119297 - || 2001 SH12 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119298 - || 2001 SY18 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119299 - || 2001 SX19 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119300 - || 2001 SO24 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten